Апертура 1993 () — первая половина 64-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar
 Чемпионат Аргентины 1993/94 на rsssf.com

1993
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1993 году